Daniël de Blocq van Scheltinga (1621-1703), Nederlandse grietman van Schoterland
 Daniël de Blocq van Scheltinga (1903-1962), Nederlandse jonkheer en nationaalsocialistisch politicus